

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Греческими колонистами (коринфянами) на юго-востоке Сицилии основаны Сиракузы (примерная дата).
 На посту афинского архонта Эсимида сменил Клидик.
 734 (по Фукидиду) либо 741 (по Евсевию) — Основан Наксос в Сицилии — колония Халкиды и наксосцев, ойкист Феокл.
 Поход Тиглатпаласара III против Рецина и Факея.
 Умер царь Вавилона Набонасар, на престол взошёл его сын Набу-надин-зери.
 Около 734 — поход Факея израильского и Рецина сирийского на Иудею. Осада союзниками Иерусалима. Царь Иудеи Ахаз обратился за помощью к Тиглатпаласару III.

См. также

Примечания